Stan na 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Pretorii (Republika Południowej Afryki).

Brak placówki i stosunków dyplomatycznych. Najbliższa Ambasada RP znajduje się w Canberze (Australia).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nowym Delhi (Indie).

Konsulat Honorowy RP w Katmandu
 konsul honorowy: Lokmanya Golchha (język konsula nepalski, hindi, angielski)

Ambasada RP w Niemieckiej Republice Federalnej w Berlinie
 szef placówki: Andrzej Przyłębski (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
 szef placówki: Wojciech Paczkowski (konsul, kierownik konuslatu)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Kolonii
 szef placówki: Jan Sobczak (konsul, kierownik konsulatu)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Monachium
 szef placówki: Justyna Lewańska (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie

Konsulat Honorowy RP w Bremie
 konsul honorowy: Axelow Lenderoth

Konsulat Honorowy RP we Frankfurcie nad Menem 
 konsul honorowy: Klaus Sturmfels (język konsula niemiecki, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Lipsku
 konsul honorowy:  Markus Kopp (język konsula niemiecki, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Lubece
 konsul honorowy: Nicolaus Lange

Konsulat Honorowy RP w Schwerinie
 konsul honorowy:  Helmuth Freiherr von Maltzahn (język konsula niemiecki, angielski, francuski)

Konsulat Honorowy RP w Stuttgarcie
 konsul honorowy: vacat

Konsulat Honorowy RP w Weimarze
 konsul honorowy:  Johannes (Hans) Hoffmeister (język konsula niemiecki, angielski)

Instytut Polski w Berlinie
dyrektor IP: Katarzyna Wielga-Skolimowska

Instytut Polski w Düsseldorfie
dyrektor: Katarzyna Sokołowska

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Trypolisie (Libia).

Ambasada RP w Nigerii w Abudży
 szef placówki: Andrzej Dycha (ambasador)
 Strona Oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Meksyku.

Konsulat Honorowy RP w Managui
 konsul honorowy: vacat

Ambasada RP w Królestwie Norwegii w Oslo
 szef placówki: Marian Siemakowicz (Chargé d' affaires)
 Strona Oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo

Generalny Konsulat Honorowy RP w Trondheim
 generalny konsul honorowy: Harald Johan Lydersen (język konsula norweski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Bergen
 konsul honorowy: Oystein Elgan (język konsula norweski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Stavanger
 konsul honorowy: Geir Kvael (język konsula norweski, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Tromsø
 konsul honorowy: Trygve Myrvang (język konsula norweski, angielski)

Ambasada RP w Nowej Zelandii w Wellington
 szef placówki: Zbigniew Gniatkowski (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Auckland
 konsul honorowy:  John Roy-Wojciechowsk (język konsula polski, angielski)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Christchurch
 konsul honorowy: Diane Winsome Dormer

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych